La stagione 2004 è stata la dodicesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.

Squadre partecipanti

Squadra campione

Classifiche

Prima fase

Legenda:
      Qualificato al Suntory Championship

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda fase

Legenda:
      Qualificato al Suntory Championship

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Giappone e ammessa alla AFC Champions League 2005
      Ammessa alla AFC Champions League 2005
      Retrocessa in J.League Division 2 2005

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi promozione/salvezza

Suntory Championship

Voci correlate
J.League Division 2 2004
Japan Football League 2004
Coppa Yamazaki Nabisco 2004
Coppa dell'Imperatore 2004

Collegamenti esterni

Calcio nel 2004